Vor dem Sturm steht für:

 Vor dem Sturm (Roman), Roman von Theodor Fontane
 Vor dem Sturm (Film), deutsch-österreichische Literaturverfilmung von Franz Peter Wirth

Siehe auch:

 Ruhe vor dem Sturm (Begriffsklärung)
 Stille vor dem Sturm